— японский топоним:

 Генкай — посёлок в префектуре Сага.
 Генкай-Нада — море (плёс) в Корейском проливе между островами Ики и Кюсю
 АЭС Генкай — атомная электростанция в Японии